Maryniwka (ukrainisch Маринівка; russische Entsprechung Marinowka/Мариновка) heißen folgende geographische Objekte:

 Maryniwka (Pokrowsk), Dorf im Rajon Pokrowsk, Oblast Donezk, Ukraine 
 Maryniwka (Horliwka), Dorf im Rajon Horliwka, Oblast Donezk, Ukraine
 Maryniwka (Wosnessensk), Dorf im Rajon Wosnessensk, Oblast Mykolajiw, Ukraine 
 Maryniwka (Odessa), Dorf im Rajon Odessa, Oblast Odessa, Ukraine 
 Maryniwka (Berdjansk), Dorf im Rajon Berdjansk, Oblast Saporischschja, Ukraine 
 Maryniwka (Swjahel), Dorf im Rajon Swjahel, Oblast Schytomyr, Ukraine 
 Maryniwka (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk, Ukraine